Parallelismus steht für:

 Parallelismus (Rhetorik), Wiederholung eines Satzes oder einer Phrase
 Parallelismus (Musik), bestimmte Satzmodelle
 in der Biologie die unabhängige Entwicklung ähnlicher Merkmale bei nichtverwandten Arten, siehe Analogie (Biologie) 

Siehe auch: 
 Psychophysischer Parallelismus (Theorie)
 Parallelität (Begriffsklärung)